Лазо́вский — русская фамилия. Женская форма Лазовская.

Известные носители 
 Лазовский, Виталий Васильевич (род. 1936) — советский учёный в области экономики сельского хозяйства, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент РАН.
 Лазовский, Евгениуш (Eugeniusz Sławomir Łazowski, 1913—2006) — польский врач, который спас тысячи евреев во время Холокоста.
 Лазовский, Иван Павлович (род. 1942) — учитель физики, заслуженный учитель Республики Беларусь.
 Лазовский, Клаудиуш Францишек (или Клод, 1759—1793) — польский эмигрант, участник Французской революции.
 Лазовский, Максим Юрьевич (1965—2000) — российский криминальный авторитет.
 Лазовский, Сергей (род. 1976) — латвийский тяжелоатлет, шестикратный чемпион Латвии (1994, 1995, 1998—2001), участник Олимпийских игр (2000).
 Феодосий Лазовский (ум. 1588) — епископ Холмский и белзский (1552—1565), Владимирский и берестейский (1565—1580).

Географические объекты 
 Лазовский район — район Приморского края России.

См. также 
 Лазо